Het Nederlands Kampioenschap Allround schaatsen 1963 werd in het weekend van 2 en 3 januari 1963 gehouden op de Natuurijsbaan Stadspark in Groningen. Kampioenen werden Wil de Beer en Rudie Liebrechts.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 .speedskatingnews.info 

1963
Langebaanschaatsen in 1963
Sportevenement in Groningen (stad)
Schaatsen in Groningen (provincie)